Horváth Zsolt (1963) kézilabdázó
 Horváth Zsolt (1964) orvos, fogorvos, politikus, országgyűlési képviselő (Bács-Kiskun megye) (Fidesz, 1998–2014)
 Horváth Zsolt (1964) síelő, sílővő
 Horváth Zsolt (1966) kajakozó
 Horváth Zsolt (1968) tornász
 Horváth Zsolt (1969) jogász, politikus, országgyűlési képviselő (Veszprém megye) (Fidesz, 2006–2014)
 Horváth Zsolt (1988) labdarúgó
 Horváth Zsolt autóversenyző
 Horváth Zsolt zenész, a Deák Bill Blues Band tagja
 Horváth Zsolt Rátz Tanár Úr életműdíjas pedagógus

Jegyzetek